Расшева́тская — станица в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Расшеватская,
 Расшеватка.

Населённый пункт назван по реке Расшеватке, впадающей в реку Калалы.

Название станицы и реки происходит, видимо, от тюркского названия «арша-су» или «арча-су», которое переселенцы трансформировали в Расшеватку. Старожилы и сегодня называют её не иначе как Аршаватка или Аршеватка.

География 
Станица расположена на реке Расшеватка (бассейн Маныча). Расстояние до краевого центра: 117 км. Расстояние до районного центра: 18 км.

История 
Селение Расшеватское образовано 14 октября 1801 года (по другим сведениям — 30 июня 1801 года, в 1802 году или в 1787—1804 годах). Основатели — выходцы из Воронежского, Задонского, Землянского, Нижнедевицкого и Павловского уездов Воронежской губернии. Согласно «Казачьему словарю-справочнику» (1966), среди поселенцев были беломестные казаки. Входила в Лабинский отдел Кубанской области.

В 1813 году в селении была построена каменная церковь Вознесения Господня с колокольней.

В 1816 году население Расшеватки составляло около 1500 человек; в 1916 году — примерно 14 000 человек.

С июля 1918 года по март 1920 года станица находилась под контролем Добровольчекой армии, а затем была занята частями Красной армии.

В 1930 году в Расшеватской образовался колхоз «Гигант», в 1932 году создана Новорасшеватская МТС.

До 1 мая 2017 года станица образовывала упразднённое сельское поселение станица Расшеватская.

Население 

По данным переписи 2002 года, 91 % населения — русские.

Палеогенетика 
У представителей катакомбной культуры из курганного могильника «Расшеватская-4» RK4002 (2831—2489 лет до н. э.) и RK4001 (2451—2203 лет до н. э.) определили Y-хромосомную гаплогруппу R1b1a2 и митохондриальные гаплогруппы U4d3 и U5a1i соответственно.

Инфраструктура 
 Дом культуры. Открыт 1 мая 1971 года (по другим данным 14 октября)
 2 общественных открытых кладбища — Центральное (45 000 м²) и Верхнее (40 000 м²).
 Пятёрочка

Образование 
 Детский сад № 25 «Ромашка»
 Средняя общеобразовательная школа № 9 с казачьими классами имени атамана А. В. Репникова

Памятники 
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. 1918—1920, 1942—1943, 1948 года
 Памятник Ленину
 Памятник неизвестному солдату
 Памятник казакам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1992 году.

Примечания

Ссылки 
 Два века станицы Расшеватской
 
 

Упразднённые муниципальные образования Новоалександровского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Новоалександровского района